Fuscolachnum — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1989 року.

Класифікація 
До роду Fuscolachnum відносять 9 видів:
 Fuscolachnum boreale
 Fuscolachnum borealis
 Fuscolachnum dumorum
 Fuscolachnum hainesii
 Fuscolachnum inopinatum
 Fuscolachnum labradoricum
 Fuscolachnum misellum
 Fuscolachnum necator
 Fuscolachnum pteridis

Примітки

Джерела 
 Haines, J.H. 1989. Studies in the Hyaloscyphaceae IV: Fuscolachnum, a new genus for Dasyscyphus pteridis. Memoirs of the New York Botanical Garden. 49:315-325 - P.315

Роди грибів